Асен Дончев е български футболист, крило на ЦСКА (София).

Професионална кариера 
Юноша на Пирин Благоевград, след което преминава в школата на Литекс Ловеч, откъдето през лятото на 2016 акостира в школата на ЦСКА. Играе като дясно или ляво крило, но се справя и като десен бек. През сезон 2019/2020 тренира с първия състав и дори записва минути в контролни срещи през септември и октомври 2019. В края на май след паузата поради извънредното положение в страната във връзка с епидемията от Ковид 19 е повикан да тренира с първия тим на ЦСКА. В началото на лятото на 2020 е даден под наем на Литекс Ловеч, но след отлично представяне се връща в ЦСКА за подготовката за сезон 2020/21 и подписва първи професионален договор с тима на армейците на 21 юли 2020. Дебютира за тима при победата с 6:0 над Монтана на 21 април 2021. Носител на купата на България за сезон 2020/21. 

Национал на България до 18 и до 19 години.

Успехи 
 ЦСКА (София)
 Купа на България (1): 2021

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Български футболисти от Македония
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Родени в Благоевград
Футболисти на Пирин (Благоевград)